Astrea puede referirse a:

En la mitología griega, Astrea es hija de Zeus y Temis.
(5) Astraea, un asteroide del cinturón de asteroides;
En zoología, Astrea es un género de corales scleractinios.
Astrea es un municipio colombiano del Cesar;
La Astrea es una novela del escritor preciosista francés del  Honoré d'Urfé;
Astraea  angeloid, creada por la "Synapse", personaje del  anime Sora no Otoshimono de la creadora Suu Minazuki
Astraea, que es en botánica sinónimo de Thryptomene;
Astraea, que es en botánica sinónimo de Croton.